Чемпионат Уэльса по футболу 2011/2012 — 20-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 12 августа 2011 и закончился 19 мая 2012 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Бангор Сити».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу